Veronyika Eduardovna Kugyermetova (); (Kazany, Oroszország, 1997. április 24. –) orosz hivatásos teniszezőnő, párosban év végi világbajnok (2022).

2012 óta tartó pályafutása során egyéniben egy WTA- egy WTA 125K- és négy ITF-tornagyőzelmet szerzett, párosban hat WTA- és 16 ITF-tornán végzett az első helyen. Legmagasabb világranglista helyezése egyéniben a 2022. október 24-én elért 9. helyezés, párosban a legjobbjaként 2022. június 6-án a 2. helyen állt.

A Grand Slam-tornákon a legjobb eredménye egyéniben a 2022-es Roland Garroson elért negyeddöntő. Párosban a legjobb eredményeként a 2021-es wimbledoni teniszbajnokságon a döntőbe jutott. A 2022-es WTA Finals tornán a belga Elise Mertens párjaként világbajnoki címet szerzett.

Először 2014-ben volt az orosz Fed-kupa-válogatott tagja, majd játéklehetőséget kapott a 2018-as és a 2020-as szezonban is a csapatban.

Grand Slam-döntői

Páros

Elveszített döntői (1)

WTA döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Elveszített döntői (4)

Páros

Győzelmei (6)

*2021-től megváltozott a tornák kategóriáinak elnevezése.

Elveszített döntői (7)

WTA 125K döntői

Egyéni

Győzelmei (1)

Páros

Győzelmei (4)

ITF-döntői

Egyéni: 8 (4–4)

Páros: 27 (16–11)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéni

Páros

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források 

Orosz teniszezők
Orosz nők
1997-ben született személyek
Élő személyek
Orosz olimpikonok
WTA Finals résztvevője